Kolberg steht für:

 Kolberg (Film), Film des Regisseurs Veit Harlan
 Kolberg Percussion, deutscher Schlagzeughersteller
 SMS Kolberg, kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine, Typschiff der Kolberg-Klasse

Geographie:
 Kolberg, deutscher Name der Stadt Kołobrzeg an der Ostsee in Polen
 Kolberg (Berg bei Heidesee), Erhebung in Kolberg (Heidesee) in Brandenburg
 Kolberg (Berg bei Rieben), Erhebung in Rieben, Ortsteil der Stadt Beelitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Kolberg (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kolberg (Heidesee), Ortsteil der Gemeinde Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kolberg (Wisconsin), Ortschaft im Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Raststätte Kolberg an der A2 am Kamener Kreuz gelegen
 Schloss Kolberg, Schloss in Bayern

Personen:
 Augustin Kolberg (1835–1909), katholischer Theologe und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ferdinand Kolberg (* 1941), deutscher Gießereiingenieur
 Hermann Walther von Kolberg (wirksam 1305–1341), deutscher Bildschnitzer und Maler
 Joseph Kolberg SJ (1832–1893), deutscher Jesuit sowie Mathematiker und Geograph
 Juliusz Kolberg (1776–1831), polnischer Freimaurer und Inspektor vom Vermessungswesen im Herzogtum Warschau
 Kåre Kolberg (1936–2014), norwegischer Komponist und Organist
 Kevin Kolberg (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Martin Kolberg (* 1949), norwegischer Politiker
 Oskar Kolberg (1814–1890), polnischer Ethnograf und Komponist
 Walter Kolberg (1899–1954), deutscher Politiker (CDU), MdL

Siehe auch:
 Colberg
 Kollberg
 Collberg
 Kohlberg
 Kölberg
 Golberg